Tenisový turnaj ATP Internazionali BNL d'Italia 2010 se konal ve dnech 25. dubna – 2. května v Římě, hlavním městě Itálie venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour Masters 1000 a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 2 750 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
{| style="background: #F8F8FF;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Roger Federer (2. kolo)
  Novak Djoković (čtvrtfinále)
  Rafael Nadal (Vítěz)
  Andy Murray (3. kolo)
  Robin Söderling (3. kolo)
  Fernando Verdasco (semifinále)
  Jo-Wilfried Tsonga (čtvrtfinále)
  Marin Čilić ''(2. kolo)
| width=50% |
<ol start="9">
 Michail Južnyj ''(1. kolo)
 Tomáš Berdych ''(2. kolo)
 Ivan Ljubičić ''(3. kolo, skreč)
 Juan Carlos Ferrero ''(1. kolo)
 David Ferrer ''(finále)
 John Isner ''(2. kolo)
 Sam Querrey ''(1. kolo)
 Juan Mónaco (2. kolo)
</ol>
|}

 Ceny a body do žebříčku 

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. Sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli. Všechny nasazené páry měly v 1. kole volný los.
{| style="background: #F8F8FF;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (2. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Vítězové)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (čtvrtfinále)
  Mahesh Bhupathi /  Max Mirnyj (2. kolo)
| width=50% |
<li> Wesley Moodie /  Dick Norman (2. kolo)
<li> Simon Aspelin /  Paul Hanley (2. kolo)
<li> Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinále)
<li> Mark Knowles /  Bruno Soares (2. kolo)
|}

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 Rome Masters
 Internazionali BNL d'Italia 2010 - ženy

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 , Oficiální stránka turnaje 

ATP World Tour 2010
Rome Masters
Sport v Itálii v roce 2010